Турнир «Trophée Eric Bompard 2009» — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2009-2010. Прошёл в Париже с 15 по 18 октября 2009 года. Организатором турнира являлась Французская федерация ледовых видов спорта совместно с ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательным танцем был выбран Золотой вальс.

События 
 На этом турнире южно-корейская одиноччница Ким Ён А установила новый мировой рекорд по сумме баллов за произвольную программу — 133.95 и по общей сумме баллов — 210.03. Предыдущие рекорды, так же, принадлежали ей и были установлены на турнире «Cup of Russia 2007» и чемпионате мира 2009, соответственно.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Расписание 
 16 октября, Пятница
 14:00 — Танцы на льду (Обязательный танец);
 15:20 — Мужчины (Короткая программа);
 17:15 — Пары (Короткая программа);
 18:40 — Женщины (Короткая программа);
 20:20 — Танцы на льду (Оригинальный танец);
 17 октября, Суббота
 13:30 — Мужчины (Произвольная программа);
 15:40 — Пары (Произвольная программа);
 18:20 — Женщины (Произвольная программа); 
 20:15 — Танцы на льду (Произвольный танец);

Ссылки 

 Расписание и результаты на сайте ИСУ
 Официальный сайт турнира , 
  

2009 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Париже
Фигурное катание в сезоне 2009/2010